Die 1. Liga 1959 war die 25. Spielzeit der höchsten polnischen Fußball-Spielklasse der Herren. Die Saison begann am 15. März und endete am 15. November 1959.

Modus 
Die 12 Mannschaften spielten an insgesamt 22 Spieltagen jeweils zwei Mal gegeneinander. Die letzten zwei Vereine stiegen ab.

Vereine

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Weblinks 
 Saison 1959 auf eu-football.info
 History of the Polish League auf mogiel.net

Einzelnachweise 

1959
Fußballsaison 1959